

Patronyme 

Coullet est un patronyme, notamment porté par :
 Jérôme Coullet, compositeur français de musique de films ;
 Maxime Coullet, homme politique français, maire de Saint-Cézaire-sur-Siagne depuis 1985 ;
 Pierre Coullet, physicien français, récipiendaire du Prix Paul-Langevin en 1990 ;
 Julien Coullet, chirurgien ophtalmologiste et cofondateur de la Clinique de la Vision de Montpellier.
 Anthony Coullet, haltérophile français

Toponyme 
 La place Coullet est une place de la commune française de Saint-Raphaël (Var)